Ribbon est un terme anglais signifiant , qui peut désigner entre autres :

Ribbon, un groupe pop féminin japonais
Ribon, un shōjo manga